Михаил Александрович — имя нескольких русских князей:
 Михаил Александрович (1333—1399) — князь микулинский с 1339, князь тверской в 1368—1382 годах, великий князь Тверской с 1382 года
 Михаил Александрович (1878—1918) — великий князь, четвёртый сын императора Александра III.
 Михаил Александрович (XIV век) — великий князь черниговский, отец Романа Михайловича
 Михаил Александрович Зияло (XV век) — безудельный смоленский князь, сын смоленского князя Александра Святославича Дашека. Известен только из родословных.